Piłatka ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Piłatka (Godziszów), Dorf der Gmina Godziszów in der Woiwodschaft Lublin
 Piłatka (Iłża), Dorf der Gmina Iłża in der Woiwodschaft Masowien